Евгений Андреевич Палютин (30 сентября 1945, Хабаровск — 9 ноября 2018, Новосибирск) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, известный учёный сибирской школы алгебры и логики.

Биография 
Евгений Андреевич Палютин родился 30 сентября 1945 г. в Хабаровске.

В 1964 г. окончил Хабаровский электротехникум связи и поступил на первый курс Новосибирского электротехнического института.

В 1965 г. был переведён на первый курс Новосибирского государственного университета, и в 1970 г. окончил университет по специальности «математика».

С 1970 по 1973 г. был аспирантом Института математики СО АН СССР. В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1987 г. — докторскую.

В 1991 году утверждён в учёном звании профессора.

С 1973 по 1989 г. работал научным сотрудником, а затем с 1989 по 2018 г. — заведующим лабораторией алгебраических систем Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН.

С 1972 по 2017 г. работал на кафедре алгебры и математической логики Новосибирского государственного университета (с 1972 г. — ассистентом, с 1981 г. — доцентом, с 1988 г. — профессором).

Евгений Андреевич Палютин был крупным специалистом в области теории моделей. Им внесён определяющий вклад в развитие ряда направлений теории классификаций, находящихся на стыке алгебры и математической логики.

Он автор более 110 научных работ, опубликованных в ведущих российских и зарубежных издательствах. Среди них — написанное в соавторстве с академиком Ю. Л. Ершовым классическое учебное пособие «Математическая логика», выдержавшее шесть изданий в России и переведённое на английский и испанский языки; дополнительная глава в «Справочной книге по математической логике», в которой собраны основные результаты по спектрам и структурам моделей полных теорий.

Научная деятельность 
Евгением Андреевичем Палютиным получено описание категоричных универсалов, категоричных квазимногообразий, функций спектров хорновых теорий и квазимногообразий, установлен ряд глубоких результатов, относящихся к теории групп и теории модулей, основана и развита коммутативная теория моделей.

Начиная с 2001 г., результаты Е. А. Палютина восемь раз включались список важнейших научных достижений Института математики. В 2001 г. им доказана определимость типов для -стабильных теорий. Этот результат обобщает известную теорему Шелаха об определимости типов для стабильных теорий и подтверждает гипотезу Б.~Пуаза об определимости типов над любыми -множествами в -стабильных теориях. В 2002 г. доказана замкнутость операции элементарных пар для следующих классов полных теорий: примитивно нормальные; аддитивные, антиаддитивные и примитивно связные. Отсюда вытекает -стабильность класса примитивно связных теорий, что обобщает известный результат Баура-Циглера о стабильности полных теорий модулей. В 2003 г. доказана определимость класса o-минимальных и слабо o-минимальных теорий через -стабильность. В 2004 г. найдена полная характеризация стабильно определимых классов полных теорий. В 2009 г. получены необходимые и достаточные условия существования структурной теории для Фреше-замкнутых классов. В 2010 г. разработана структурная теория категоричных хорновых классов. В частности, доказана модельная полнота теорий этих классов. В 2013 г. описаны абелевы группы, теории которых являются -стабильными для основных типов подгрупп. В 2014 г. полностью описаны все -спектры абелевых групп для основных типов подгрупп .

Научные труды Е. А. Палютина хорошо известны как отечественным специалистам, так и за рубежом. Он многократно выступал с докладами на всесоюзных и международных конференциях по алгебре и математической логике, а также по приглашениям в зарубежных математических центрах Германии, Казахстана, США, Франции.

Е. А. Палютиным подготовлено 10 кандидатов наук и 3 доктора наук в области теории моделей. Много лет он участвовал в создании и развитии Казахстанской теоретико-модельной школы.

Основные публикации 
 
 Справочная книга по математической логике. Часть 1. Теория моделей. (Handbook of Mathematical Logic, 1977). Дополнительная глава. Спектр и структура моделей полных теорий. С. 320—388. Редактор: Дж. Барвайс. Перевод с английского: С. С. Гончаров, В. Д. Дзгоев, К. Ф. Самохвалов, Д. И. Свириденко. Редакторы: Ю. Л. Ершов, Е. А. Палютин, А. Д. Тайманов. (Москва: Издательство «Наука»: Главная редакция физико-математической литературы, 1982)

Награды и премии 
 Заслуженный ветеран СО РАН
 к 275-летию Академии наук награждён Почётной грамотой РАН и профсоюза работников РАН
 почётный профессор Евразийского национального университета (Астана, Казахстан) (2005)
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования за цикл трудов «Концепция формирования логико-математического образования в высшей школе» (2010)

Примечания

Ссылки 
 Mathematics Genealogy Project 
 Евгений Андреевич Палютин 
 

Математики России
Математики СССР
Математики XX века
Математики XXI века
Выпускники механико-математического факультета Новосибирского государственного университета
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Сотрудники Института математики СО РАН
Умершие в Новосибирске